I Love You (o I Love U) puede referirse a:

Música 

 I Love You (2010), álbum de Megumi Nakajima.
 I Love You (1994), álbum de Desireless.
 I Love You (1960) canción de Cliff Richard and The Shadows.
 I Love You (1977), canción de Donna Summer.
 I Love You (1990), canción de Vanilla Ice.
 I Love U (2007), canción de Tila Tequila.
 I Love You (2013), álbum de The Neighbourhood.

Concordancia no exacta
 Love You (1977), álbum de The Beach Boys.
 I Love You, RN (2009), álbum de Lovers, I, Christian.
 I love you mi vida (2007), canción de D'Nash, representante de España en el ESC'07.

Cine y televisión 
 I Love You (2009), película dirigida por Rogério Manjate;

Concordancia no exacta
 I Love You Baby (2001), película dirigida por Alfonso Albacete y David Menkes.
 I Love You, Man (2009), película dirigida por John Hamburg.
 I Love You Phillip Morris (2009), película dirigida por Glenn Ficarra y John Requa.
 I Love You Too (2010), película dirigida por Daina Reid.

Informática 

 ILoveYou, gusano informático.